

367- Clamperl

Clamperl /ˈklæmpɘl/ víz elemű, gyöngy pokémon. Csak az erős héja védi meg a külső betolakodóktól. Két fajta pokémonná változik, Gorebyss és Huntail.

Támadásai:
 Satu (Clamp)
 vízágyú (Water Gun)
 vasvédelem (Iron Defense)
 Örvény (Whirlpool)

368- Gorebyss 

Gorebyss /ˈɡɔːbɪs/ víz típusú, és Clamperl egyik átalakult formája. Gyönyörű, de kegyetlen, kiszívja az áldozatából a nedvességet.
A déli tengerekben él.

Támadásai:

 örvény (Whirlpool)
 összezavarás (Confusion)
 gyorsulás (Agility)
 vízpulzus (Water Pulse)
 amnézia (Amnesia)
 vízgyűrű (Aqua Ring)
 elbűvölés (Captivate)
 vezénylő átadás (Baton Pass)
 merülés (Dive)
 pszichocsapás (Psychic)
 vízifarok (Aqua Tail)
 hidropumpa (Hydro Pump)

369- Relicanth 

Relicanth /ˈrælɘkænθ/ víz/szikla elemű, és ritkán mozog.
A tenger fenekén él és azt hitték róla, hogy régen kipusztult.
Támadása:

 öklelő támadás(tackle)
 vízágyú(Water Gun)
 szilárdulás(Harden)
 szikla-sírkő(Rock Tomb)
 ásítás(Yawn)
 lerántás(Take Down)
 sársport(Mud Sport)
 őserő(Acientpower)
 dupla-él(Double Edge)
 merülés(Dive)
 pihenés(Rest)
 hidropumpa(Hydro Pump)
 fejzúzás(Head Smash)
. Öklelő Csapás

370- Luvdisc 
Luvdisc /ˈlʌvdɪsk/ Víz típusú pokemon, a meleg trópusi vizeket kedveli. A szerelmet szimbolizálja testével. Ha egy szerelmespár találkozik Luvdisc-kel, az azt jelenti, hogy örökké együtt fognak élni.

Támadásai:

 vízágyú
 öklelő támadás
 hidropumpa

Pokémon-fajok

fi:Luettelo Pokémon-lajeista (361–386)